Салиши:

 Салиши — группа индейских народов на северо-западе США и юго-западе Канады.
 Салиши — дворянский род.